Oostelijk Flevoland
Oosterpolder (Haren)
Kleine Oosterpolder bij Slochteren
Groote Oosterpolder bij Slochteren
Nieuwveense Oosterpolder
Buitendijkse Oosterpolder
Oosterpolder (Nieuwe Niedorp)
Oosterpolder in Drechterland